Culver kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Culver (Indiana)
Culver (Kansas)
Culver (Oregon)